Георгий Львович Катуар (27 апреля 1861, Москва — 21 мая 1926, там же) — русский теоретик музыки и композитор французского происхождения.

Биография 
Предки Катуара в начале XIX в. переселились в Россию из Лотарингии. Родился в семье крупных предпринимателей, известными московскими коммерсантами были оба его брата, Андрей и Лев Катуары. В юности учился игре на фортепиано у жившего в Москве Карла Клиндворта, друга Вагнера; в 1879 году вступил в Вагнеровское общество. В 1884 году Г. Л. Катуар окончил физико-математический факультет Московского университета.

Некоторое время он пытался участвовать в семейном бизнесе, но интерес к музыке взял верх, и Катуар уехал в Берлин для продолжения музыкального образования у переселившегося туда Клиндворта; в консерватории Клиндворта и Шарвенки занимался также у Филиппа Рюфера. В 1886 году во время одной из поездок в Москву он был представлен П. И. Чайковскому, высоко оценившему его способности. В Москве Катуар также общался с С. И. Танеевым и А. С. Аренским.

По рекомендации Чайковского в 1888 году Катуар отправился в Санкт-Петербург к Н. А. Римскому-Корсакову, который затем перенаправил его к А. К. Лядову; общение с этими двумя композиторами завершило композиторское образование Катуара.

В 1917—1926 годах — профессор Московской консерватории, где преподавал спецкурс гармонии, форму (совместно с Г.Э. Конюсом и Н.Я. Брюсовой) и композицию.

Среди учеников Катуара Д. Б.Кабалевский, Л. А. Половинкин, Д. М. Цыганов и С. В. Евсеев, Л. А. Мазель, Л. М. Гинзбург и мн. др.

Внук Г. Л. Катуара — пианист и педагог П.В. Месснер; племянник  — французский композитор Жан Катуар; племянница Екатерина Андреевна — мать французского русиста и издателя Н. А. Струве.

Умер в 1926 году.  Похоронен на Введенском кладбище (11 уч.).

Творчество 
Основные произведения Георгия Катуара: симфония c-moll, симфоническая поэма «Мцыри», кантата «Русалка» для соло, хора и оркестра, фортепианное трио, романсы на стихи Лермонтова, Тютчева, А. К.Толстого, Апухтина, В.Соловьёва, К.Бальмонта.

Ценным результатом преподавательской и научной деятельности Катуара стала книга «Теоретический курс гармонии» (в двух частях, 1924-25 гг.) — первый в истории русского музыкознания опыт теоретического осмысления гармонии, на основе функциональной теории Г. Римана и учения о гармонии Ф.О. Геварта. Среди новаций в гармоническом учении Катуара: развитие понятия отклонения (в его оригинальной лексике — «средитональное отклонение», ч.2, с.73 ss.), деление хроматических интервалов на интервалы «по положению» и «по существу» (ч.1, c.72), первый на русском языке систематический обзор неаккордовых звуков (ч.2, сс.14-40), обсуждение ультрахроматических интервалов и аккордов (ч.1, с. 99 ss.)

Учебник Катуара «Музыкальная форма», отредактированный его учениками (ч.1 вышла посмертно, в 1934, ч.2. в 1936),— важная веха в прикладной области музыкознания, занятой изучением формы.

Интересные факты 
Георгий Львович родился в семье известных предпринимателей Катуаров, в честь которых были названы подмосковные железнодорожные станции Катуар Савёловского направления и Катуар Киевского направления, переименованная в 1965 г. в Лесной Городок.

Избранные произведения 
 Op. 1 no. 4 Lied for voice and piano on Lermontov’s «Нет, не тебя так пылко я люблю…»
 Op. 2 Trois Morceaux for piano: 1. Chant intime, E major 2. Loin du Foyer, E♭ major 3. Soiree d’Hiver D major
 Op. 3 Caprice for piano G♭ major
 Op. 5 «Rusalka» cantata for solo voice, women’s chorus, orchestra
 Op. 6 Six Morceaux for piano: 1. Rêverie, A major 2. Prélude, G♭ major, 3. Scherzo, B♭ major 4. Paysage, A major 5. Intermezzo, B♭ major 6. Contraste, B minor
 Op. 7 Symphony
 Op. 8 Vision (Etude) for piano
 Op. 9 no. 1 Lied for voice and piano on Apukhtin’s «Опять весна»
 Op. 9 no. 4 Lied for voice and piano on Apukhtin’s «Вечер»
 Op. 10 Cinq Morceaux for piano: 1. Prelude 2. Prelude 3. Capriccioso 4. Reverie 5. Legende
 Op. 11 no. 1 Lied for voice and piano on Lermontov’s «Песнь Русалки»
 Op. 11 no. 4 Lied for voice and piano on A. Tolstoy’s «Не ветер, вея с высоты…»
 Op. 12 Quatre Morceaux for piano: 1. Chant du soir 2. Meditation 3. Nocturne 4. Etude fantastique
 Op. 14 Piano Trio in F minor
 Op. 15 First sonata for violin and piano
 Op. 16 Quintet in c minor for two violins, viola, and two violoncellos
 Op. 17 Quatre Morceaux for piano
 Op. 19 no. 1 Lied for voice and piano on F. Tiutchev’s «Как над горячею золой…»
 Op. 19 no. 2 Lied for voice and piano on F. Tiutchev’s «Silentium! (Молчание!)»
 Op. 20 Second sonata for violin and piano «Poem»
 Op. 21 Piano Concerto
 Op. 23 String quartet
 Op. 24 Chants du Crepuscle for piano
 Op. 26 Elegie for violin and piano
 Op. 29 no. 3 Lied for voice and piano on F. Tiutchev’s «Сей день, я помню…»
 Op. 29 no. 6 Lied for voice and piano on F. Tiutchev’s «Полдень»
 Op. 30 Valse for piano
 Op. 31 Piano Quartet in A minor
 Op. 32 no. 4 Lied for voice and piano on K. Balmont’s «Слова смолкали…»
 Op. 33 Six poems by Vladimir Soloviev for voice and piano
 Op. 34 Quatre Morceaux for piano: 1. Poeme 2. Poeme 3. Prelude 4. Etude
 Op. 35 Tempete for piano
 Op. 36 Etude for piano
 Concert transcription of J.S. Bach’s Passacaglia in C minor for piano

Произведения Катуара исполняли Давид Ойстрах, Александр Гольденвейзер, Марк Андре Амлен, Анна Засимова, Лаурент Бройнингер, Леонид Коган, Мстислав Ростропович.

Примечания

Литература 
 Фере В.Г. Катуар // Выдающиеся деятели теоретико-композиторского факультета Московской консерватории. М., 1966.
 Масловская Т.Ю. Катуар // Московская консерватория от истоков до наших дней, 1866-2006. М., 2007, с.226.
 Анна Засимовa: «Георгий Катуар: его музыка, жизнь и наследие». [немецкий/Deutsch]. Verlag Ernst Kuhn, Берлин, 2011
[Anna Zassimova: Georges Catoire — seine Musik, sein Leben, seine Ausstrahlung. Verlag Ernst Kuhn — Berlin, 2011].
 Анна Засимовa: Переписка П. И. Чайковского и Г. Л. Катуара [немецкий/Deutsch]. Научные чтения Общества Чайковского, Издание 15, Тюбинген 2008
[Anna Zassimova Briefwechsel zwischen P.I. Tschaikowsky und Jegor (Georgij) L. Catoire. Deutsche Tschaikowsky Gesellschaft, Mitteilungen 15. Tübingen, 2008]
 Анна Засимовa: Фортепианные произведения Г. Л. Катуара в репертуаре современного пианиста.
Вопросы методики преподавания музыкально исполнительских дисциплин/Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 3.
Москва, педагогический государственный университет, 2001
 Анна Засимовa: К вопросу об исполнительской интерпретации произведений Г Л Катуара. Соната-поэма для скрипки и фортепиано ор. 20.
Вопросы методики преподавания музыкально исполнительских дисциплин/Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 2.
Москва, педагогический государственный университет, 2000

Ссылки 
 
 Катуар. Теоретический курс гармонии (1924-25)

Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Композиторы России
Академические музыканты России
Композиторы по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Георгий Львович
Похороненные на Введенском кладбище